Hoffmeister puede referirse a:

 Adolf Hoffmeister, político alemán.
 Franz Anton Hoffmeister, compositor alemán.
 Werner Hoffmeister, botánico, explorador, cirujano alemán.
 Gunhild Hoffmeister, atleta alemán.
 Cuno Hoffmeister, astrónomo alemán.
 Otto Georg Hoffmeister, jurista alemán.